Валент може да се отнася за:
 Фабий Валент († 69), римски военачалник, суфектконсул 69 г. при император Нерон
 Ветий Валент († 175), гръцки астролог
 Валент Старши, римски узурпатор (250 г.)
 Юлий Валент Лициниан, римски узурпатор (250 г.) против Деций Траян
 Валент Солонийски, римски узурпатор 261 г. против Галиен
 Валерий Валент (316 – 317), римски император
 Валент II (328 – 378), римски император